Деметрис Николс (; род. , Бостон, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.

Карьера 
После окончания университета «Сиракьюс» в 2007 году Деметрис выбран на драфте «Портлендом» под общим 53-м номером. До 2009 года Николс пытался пробиться в состав клубов НБА, отметившись в «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс» и команде D-лиги «Айова Энерджи». В сильнейшей лиге мира Деметрис принял участие в 18 матчах, суммарно провёл на паркете 58 минут, набрал 22 очка, сделал 7 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота. После двух сезонов во Франции Николс вернулся в США, где отыграл за «Су-Фолс Скайфорс» в D-лиге, заработав избрание в первую символическую пятерку и право на участие в «Матче звёзд».

Вновь не пробившись в НБА, Николс вернулся в Европу. В сезоне 2013/2014 Деметрис защищал цвета «Красных Крыльев». Его средние показатели в составе самарцев – 14,0 очка (52,5% двухочковых, 42,1% трехочковых, 82,4% штрафных), 3,7 подбора, 1,4 передачи, 1,2 перехвата и 1,1 блок-шота за 31,0 минуты в 22 матчах Единой лиги ВТБ; 12,1 очка (49,0% двухочковых, 39,2% трехочковых, 66,7% штрафных), 5,1 подбора, 1,6 передачи, 1,4 перехвата, 1,1 блок-шота за 32,6 минуты в 14 матчах Еврочелленджа.

В сентябре 2014 года, по окончании успешно завершенного просмотрового периода, подписал 1-летний контракт с московским ЦСКА. В сезоне 2014/2015 Деметрис принял участие в 60 матчах (3 старта), в среднем набирая 4,8 очка, делая 2,1 подбора, 0,4 передачи, 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота за 13,5 минуты. Кроме того, Николс стал лучшим в Евролиге по реализации трехочковых бросков (57,5%).

В июле 2015 года подписал новый 1-летний контракт с ЦСКА. За два сезона в московском клубе Николс принял участие в 117 матчах (13 в стартовом составе). Его средние показатели составили 4,9 очка (50,2% двухочковых, 48% трехочковых, 78,3% штрафных), 2,1 подбора, 0,5 передачи, 0,5 перехвата и 0,5 блок-шота за 13,5 минуты.

В сентябре 2016 года Николс стал игроком «Панатинаикос».

В июле 2017 года Николс перешёл в «Цедевиту».

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2015/2016
  Бронзовый призёр Евролиги: 2014/2015
  Чемпион Единой лиги ВТБ (2): 2014/2015, 2015/2016
  Чемпион Греции: 2016/2017
  Чемпион России (2): 2014/2015, 2015/2016
  Чемпион Хорватии: 2017/2018
  Обладатель Кубка Греции: 2016/2017
  Обладатель Кубка Хорватии: 2017/2018

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА 

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Шоле»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Феличе Скандоне»